Гриба́ниха — название нескольких населённых пунктов:
 Грибаниха (Грибановская) — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Грибаниха — железнодорожный разъезд Северной железной дороги и пристанционный посёлок в Онежском районе Архангельской области.
 Грибаниха — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.